Les personnages secondaires de la trilogie de films Le Parrain, dont le premier a été réalisé en 1972 par Francis Ford Coppola d'après le roman du même nom de Mario Puzo, sont recensés ici.

Famille Corleone

Anthony Corleone 
Né en 1951, il est le fils aîné de Michael Corleone et de Kay Adams-Corleone, il est également le frère de Mary Corleone. Il a abandonné ses études de droit pour devenir chanteur d'opéra. Il est interprété par Anthony Gounaris dans le premier film, James Gounaris dans le deuxième et Franc D'Ambrosio dans le troisième.

Apollonia Vitelli-Corleone 
Née en 1931, elle est la première femme de Michael Corleone, qu'il épouse lors de son exil en Sicile. Elle est assassinée en 1948 par Fabrizio dans la voiture que devait conduire Michael. Elle apparaît dans le premier film, où elle est interprétée par Simonetta Stefanelli.

Carmela Corleone 
Elle est l'épouse de Vito Corleone, ainsi que la mère de Sonny, Michael, Connie et Fredo. Elle est née en 1897. Elle se marie à Vito à l'âge de 18 ans. Elle meurt en 1959, quatre ans après son époux Vito. 

Carmela Corleone reste globalement en retrait dans la série. Dans le roman, elle est décrite comme une immigrante italienne traditionnelle, parlant peu l'anglais mais qui ne se laisse pas faire, n’hésitant pas à rabrouer Tom Hagen quand celui-ci lui dit ne pas donner d'informations sur la localisation de  Michael à Kay quand cette dernière vient chez les Corleone demander des nouvelles.

Elle n'intervient pas dans les affaires de la famille, réservées aux hommes.

Le personnage jeune est interprété par Francesca De Sapio, plus âgée, par Morgana King.

Constanzia « Connie » Corleone 
Constanzia « Connie » Corleone est la seule fille de la fratrie des enfants de Vito et Carmela Corleone. 

Son personnage est interprété par Talia Shire. Il apparaît dans Le Parrain, Le Parrain 2 et Le Parrain 3.

Le rôle de Connie évolue au fur et à mesure des différents opus de la trilogie :

Petite fille unique gâtée dans le Parrain I, elle se marie avec Carlo Rizzi, Ce dernier la bat fréquemment, lorsque Sonny le découvre il tabasse Carlo et le laisse pour presque mort. Cet incident servira de guet-apens pour l'assassinat de Santino.

Lorsque Michael se vengera de Carlo, Connie lui en voudra longtemps.

Dans le Parrain II, elle vit une vie de bohème enchainant les maris et les amants, jusqu'à ce qu'elle vienne voir Michael pour lui demander de l'argent, ce dernier la persuadera de rester à la maison pour prendre soin de ses enfants.

Elle joue également le rôle de réconciliatrice entre Michael et Fredo lors des funérailles de Mamma Corleone.

Le personnage de Connie évolue considérablement dans Le Parrain 3, devenant forte et sans pitié, elle cautionne Vincent lorsque Michael lui reproche d'avoir assassiné Joey Zaza, Michael lui répondra d'ailleurs .

Kay Adams-Corleone 
Née en 1924, elle a été mariée à Michael Corleone de 1951 à 1960. Elle a deux enfants avec lui, Anthony et Mary Corleone. Elle a été la seconde femme de Michael.

Originaire de la Nouvelle-Angleterre, elle travaille comme institutrice, sa première apparition dans le film se déroule lors du mariage de Connie.

Après l'assassinat de Sollozzo et McCluskey, Michael disparaît en Sicile, et ne donne plus signe de vie.

Ses retrouvailles avec Michael se font après son retour aux États-Unis où il va la chercher en Nouvelle Angleterre à la sortie de son école.

Elle est profondément opposée aux activités de Michael, qui lui promet que les affaires de la famille deviendront légales.

Dans le film Le Parrain, , elle est enceinte , mais elle finit par avorter pour ne pas mettre au monde un autre fils de Michael. Cet avortement provoquera leur divorce, et elle sera contrainte de voir ses enfants en cachette avec la complicité de Connie.

Lors du  opus, remariée, elle finit par faire la paix avec Michael et part avec lui en Sicile pour la représentation de leur fils.

Le personnage est interprété par Diane Keaton.

Mary Corleone 
Elle est la fille de Michael Corleone et de Kay Adams. Le rôle est interprété par Sofia Coppola. Elle est née en 1953. Elle apparaît dans le film le Parrain 3 lors de la fête en l'honneur de Michael, ainsi que bébé lors de la scène du baptême à la fin du premier opus.

Plus proche de son père que son frère Anthony, elle travaillait avec lui à la fondation « Corleone ». Elle tombe amoureuse de son cousin Vincent, mais Michael désapprouve. 

Elle est assassinée en 1979 sous les yeux de toute sa famille à la sortie de l'opéra où son frère venait de se produire. C'est Michael qui était visé, mais au moment du coup de feu, elle va parler à son père pour lui dire qu'elle aime Vincent, et reçoit la balle à sa place.

Alliés des Corleone

Peter Clemenza 
Peter "Pete" Clemenza est un personnage du film Le Parrain interprété par Richard S. Castellano. Dans Le Parrain, , il est interprété  par Bruno Kirby.

Peter Clemenza est un ami de longue date de Vito Corleone, il est un caporegime de la famille Corleone.

Leur premier contact est mentionné dans le film Le Parrain 2 : alors assis tranquillement dans son appartement avec sa femme, Vito Corleone entend quelqu'un frapper à la fenêtre. Il ouvre et c'est Clemenza qui lui remet un sac en lui disant « tu peux cacher ça pour moi ». Vito emmène le paquet dans sa salle de bain et découvre qu'il s'agit d'armes.

Quelques jours plus tard, Clemenza aborde Vito dans la rue en lui demandant de lui rendre le paquet et s'il avait vu ce qu'il y avait dedans. Vito répond « Je ne me mêle jamais de ce qui ne me regarde pas ».

Pour le remercier de sa discrétion, Clemenza l'emmène dans un appartement pour lui offrir un tapis qui « appartient à un ami », Vito se rend vite compte que Clemenza est en fait venu voler ce tapis, et a même failli tirer sur un policier.

Une amitié naît ensuite entre les deux amis, qui commencent à faire du commerce ensemble en compagnie de Tessio. Lorsque Vito Corleone tue Fannuci qui voulait les racketter, il acquiert le respect de Clemenza qui lui restera fidèle jusqu'à sa mort.

Clemenza dirige un régime de poinçonneurs au service de la famille Corleone. Il est le bras droit de Don Corleone avec Tessio puis avec Rocco après que Tessio eut trahi la famille.

Clemenza hérite également de la maison de Corleone à New York après qu'ils eurent déménagé dans le Nevada.

Sa réplique la plus culte est « Leave the gun. Take the cannolis ».

On apprendra son décès d'une « crise cardiaque » dans Le Parrain 2.

Luca Brasi 
Luca Brasi, interprété par l'acteur Lenny Montana, est l'homme de main de Vito Corleone, à qui il voue un respect et une fidélité absolue.

Dans le film on le voit lors de la scène du mariage de Connie où il remet une enveloppe à Vito Corleone pour  ; lors de cette scène Vito Corleone l’appelle .

Il est mandaté par le parrain pour aller fouiner chez les Tattaglia en prétendant qu'il n'est pas heureux chez les Corleone. 

Il est assassiné par Bruno Tattaglia et Virgil Sollozzo dans un bar avant l'attentat visant le parrain, car ils savaient que s'ils attentaient à la vie de Vito Corleone, Luca Brasi leur livrerait une guerre sans merci.

Dans le livre Le Parrain de Mario Puzo, il est également question de son passé et du secret concernant la naissance d'une fille dont il serait le père.

Un morceau du rappeur français Lacrim porte son nom.

Deux mixtapes du rappeur américain Kevin Gates portent son nom.

Rocco Lampone 
Rocco Lampone est un personnage du film et du livre .

C'est le remplaçant de Paulie Gatto, il assassine d'ailleurs ce dernier sous l'ordre du caporegime Pete Clemenza. Il est joué par Tom Rosqui.

Salvatore « Sally » Tessio 
Caporegime de la famille Corleone. Il fonde avec Vito, Genco et Clemenza la Genco Olive Oil Company qui lancera la famille Corleone.

Il est tué à la fin du (premier) film pour avoir trahi Michael.

À la mort de Vito Corleone, la pression s'accentue sur Tessio et Clemenza, par l'intermédiaire de Barzini.

Juste avant la mort du parrain, ce dernier expliquait à son fils qu'on viendra lui demander une entrevue avec Barzini sous la protection d'un de ses proches et que c'est là qu'on l'assassinera. Il lui dit aussi .

Lors de l'enterrement du Don, Tessio vient parler à Michael de la rencontre avec Barzini en lui disant .

Le jour de la rencontre, Sally est entouré par les gardes du corps de Michael. Il demande à Tom Hagen de le sauver . Le consigliere refusera.

Don Tommasino 
Don Tommasino est un mafieux sicilien, résidant à Corleone. C'est un des principaux alliés de la famille Corleone en Sicile. 

Dans Le Parrain I et dans le roman, Don Tommasino héberge Michael qui avait fui les États-Unis, car poursuivi après le meurtre de Solozzo et McCluskey en début 1946. D'après le roman, à ce moment-là, Tommasino est le régisseur du domaine d'un grand propriétaire terrien appartenant à la noblesse. Il est chargé d'y faire « régner l'ordre », dans le but d'empêcher les paysans sans terre d'empiéter sur le domaine. Le Don a aussi le contrôle des systèmes d'irrigation de la région, et s'oppose à la construction de barrages qui feraient chuter les prix de l'eau. Mafieux traditionnel, il refuse de s'impliquer dans les affaires de drogues, ce qui lui vaut des difficultés avec les jeunes mafieux de Palerme, pour beaucoup renvoyés des États-Unis . 

Lors du séjour de Michael en Sicile, il se montre attentionné envers Michael, veillant à ce qu'il soit constamment escorté par deux bergers de son domaine. C'est lui qui annonce à Michael le décès de son frère Sonny. 

Dans Le Parrain II, Don Tommasino reçoit Vito en Sicile en 1922 et passe un accord avec lui, permettant d'exporter son huile d'olive vers les États-Unis par l'entreprise créée par Vito Corleone et Genco Abbandando, la Genco Pura Olive Oil Company. Au cours de ce voyage, Don Tommasino aide Vito à se venger de Don Ciccio, qui avait éliminé toute sa famille. Au cours de ce coup de main, Tommasino est blessé à la jambe. On le revoit ensuite sur un fauteuil roulant à la gare, disant adieu à la famille Corleone qui repart vers les États-Unis. 

Dans Le Parrain III, Don Tommasino, âgé et sur un fauteuil roulant, reçoit chaleureusement Michael lorsqu'il revient en Sicile en 1980, lorsqu'il vient négocier avec le Vatican. 
Don Tommasino meurt assassiné par Mosca di Montelepre, un tueur à la solde de Don Altobello et de Licio Lucchesi, déguisé en prêtre et venu tuer Michael.

Ennemis des Corleone

Hyman Roth 

Rôle interprété par Lee Strasberg, inspiré par le mafieux américain d'origine juive Meyer Lansky. 

Il s'est l'instigateur de l'attentat sur Michael dans sa chambre dans le film le Parrain 2.

Il est allié des frères Rosatto, qui tente d'assassiner Frank Pentangelli en lui faisant croire que c'est Michael le commanditaire.

Il est l'associé de Michael dans des affaires de casinos à Cuba, mais cherche à anéantir la famille Corleone. "c'est Roth, ça a toujours été Roth, il me traite comme son successeur, mais il pense qu'il vivra Cent ans".

Durant le film le Parrain 2, il cherche à tout prix à éliminer Michael, avec l'appui de son associé Johnny Hola et avec la complicité de Fredo.

Lors de la fête de la nouvelle année à Cuba, Michael tenta à son tour de l'assassiner, mais des militaires arrivèrent au moment où le garde du corps de Corleone était en train de l'étouffer avec un oreiller.

Il fuira en Israël, mais son immigration est refusée. il sera assassiné à l'aéroport par Rocco Lampone et ce contre l'avis de Tom Hagen

Don Altobello 
Don Altobello est un homme d'honneur âgé et allié de longue date de la famille Corleone, et parrain de Connie Corleone. Dans Le Parrain 3, il est proche de Michael Corleone, et fait un don d'un million de dollars à la fondation Vito Corleone, lui permettant d'en être membre.

Il complote contre Michael Corleone afin de s'approprier sa fortune. Les soupçons de ce dernier sont éveillés lorsque Altobello sort de la salle de réunion juste avant l'assassinat des membres de la Commission par les hommes de Joey Zasa. Une fois en Sicile, Michael demande à son neveu Vincent Mancini de plaider une alliance avec lui, tout en refusant de trahir Michael. Altobello engage un assassin, Mosca, pour tuer Michael lors de la représentation de Cavalleria rusticana.

Le Don est finalement assassiné le soir de cette représentation, lorsque sa filleule Connie lui offre des pâtisseries (cannoli) empoisonnées. Rassuré par le fait que Connie en ait goûté une bouchée (elle fait semblant), il termine ensuite la boîte et meurt sur son siège à l'opéra.

Don Emilio Barzini 
Il est le Don de la famille Barzini, tué par Al Neri. Il tire les ficelles des cinq familles.

Don Fanucci 
Dans Le Parrain 2 et dans le roman, Fanucci est un mafieux régnant sur le quartier italien de New York. C'est le premier homme que Vito Corleone tue, lui permettant de se faire une réputation dans le quartier.

Fanucci, dans les années 1910, terrorise le quartier et extorque les commerçants. Les habitants sont convaincus qu'il fait partie de la Main Noire, et serait soutenu par un réseau mafieux italien. Massimo Fanucci se distingue du reste des habitants du quartier par son style vestimentaire, un complet blanc et un feutre crème. Grossier, brutal, il menace régulièrement les commerçants réticents à le payer. Au départ indifférent, Vito nourrit peu à peu une forte hostilité envers le mafieux, lorsqu'il se voit contraint de quitter son emploi dans l'épicerie du père d'Abandanddo, pour céder sa place au neveu de Fanucci. À la suite de cela, il s'associe à Peter Clemenza pour voler des tapis dans les appartements huppés de New York. Fanucci, qui entend parler de ces vols, souhaite taxer cette activité et menace Vito et ses complices. 

Vito décide dès lors de prendre une décision courageuse et de tuer Fanucci. Il ne pense pas que Fanucci bénéficie de réseaux. Il décide alors de le tuer, sans le dire à ses associés, Clemenza et Tessio. Vito leur demande de lui confier une partie de la somme demandée par Fanucci, et se propose d'aller en personne la lui remettre. Lors de la transaction, le mafieux accepte cet argent, même si la somme est inférieure à ce qu'il avait demandé. Il propose à Vito de travailler pour lui, ce qu'il interprète comme un réflexe de crainte. Vito suit Fanucci jusqu'à son appartement, et le tue de plusieurs balles de revolver. Dans le film, ce meurtre a lieu lors de la fête de la San Rocco. Lorsque ce meurtre est su, Vito prend l'ascendant sur ses complices et devient le parrain du quartier.

Moe Greene 
Moe Greene est un gangster d'origine juive, ancien tueur pour Murder Incorporated, apparaissant dans le roman et dans Le Parrain 1. On lui attribue le développement des activités de jeu à Las Vegas, et d'avoir participé à y développer les intérêts de la mafia. Greene est en lien avec la famille Corleone, qui a investi dans ses casinos, qui a en échange engagé Fredo Corleone dans ses activités. La famille Corleone désapprouve l'influence qu'à Greene sur Fredo, ainsi que le fait que Greene l'ait giflé en public, ce qui est vécu par Michael comme une humiliation familiale. Lors d'une entrevue à Las Vegas, Michael lui fait connaître de manière hostile son intention d'acheter son casino et son hôtel. Greene, indigné, refuse. Greene est finalement assassiné d'une balle dans l'œil par Al Neri pendant une séance de massage.

Une référence à Greene est faite dans Le Parrain 2 par Hyman Roth, qui évoque son amitié d'enfance avec lui, et sa colère contre les commanditaires de son assassinat.

Le personnage est clairement inspiré de Bugsy Siegel qui joua un rôle majeur de le développement de la ville de Las Vegas.

Capitaine McCluskey 
Capitaine de police d'origine irlandaise. Il frappe violemment Michael lorsque celui-ci lui reproche d'être corrompu par les Tattaglia et de ne pas protéger Don Vito, menacé à l’hôpital. Afin d'organiser une rencontre entre Michael et Virgil Solozzo, les Tattaglia exigent la présence du capitaine comme garantie du bon déroulement des négociations. McCluskey meurt assassiné de deux balles de revolver tirées par Michael le soir de cette rencontre, avec Virgil Solozzo, dans un restaurant italo-américain.

Carlo Rizzi 

Ami de Sonny (alias Santino), il épouse Connie Corleone.

Après avoir été placé dans un rôle mineur dans les affaires familiales (ce qui ne lui plaisait pas du tout) il se met à battre Connie, dans une scène du film Le Parrain Sonny va voir Connie et la trouve pleine de bleus. Dans une colère noire, il tabasse Carlo jusqu'à le laisser presque pour mort en lui disant : .

Carlo nourrira depuis une animosité envers Sonny, allant jusqu'à s'allier avec Barzini pour tuer Santino en étant complice du meurtre. Carlo provoque une dispute avec Connie alors enceinte et la bat. Cette dernière appelle Sonny qui, fou de colère, sort sans être accompagné de sa garde et se fait assassiner devant le péage de l'autoroute.

Quand Michael prend le contrôle de la famille, il fait de Carlo son proche collaborateur, fidèle au conseil de son père , le mettant ainsi en confiance.

Après avoir liquidé les chefs des cinq familles, il va voir Carlo en lui disant .

Après avoir entendu ses aveux, il le laisse partir en lui assurant qu'il n'allait pas le tuer et que sa punition était . Une fois dans la voiture, il se fait étrangler par Clemenza.

Virgil Sollozzo 
Virgil Sollozzo dit « le Turc » est un trafiquant de drogue sicilien, associé à la famille Tattaglia, et possédant des champs de pavots en Turquie, d'où son surnom.

Il apparaît une première fois dans Le Parrain 1 et dans le roman, au cours d'une entretien où il propose à Vito Corleone de s'associer à son commerce de drogue en échange d'un million de dollars et de la passivité des politiciens corrompus par Vito. Sollozzo essuie un refus de la part de Don Vito, qui considère le soutien au trafic de drogue comme trop risqué et pouvant mettre en danger ses relations avec les hommes haut placés. Au cours de cet entretien, qui se déroule en présence des fils Corleone, Sonny intervient et se montre intéressé, faisant apparaître à Sollozzo une faille au sein de la famille Corleone.

Don Vito envoie ensuite Luca Brasi se renseigner sur cet homme auprès des Tattagia, mais il est exécuté. Peu après, Vito est victime d'une tentative d'assassinat de la part de Sollozzo et des Tattaglia, qui, ayant constaté l'intérêt de Sonny pour le trafic d'héroïne, espéraient que la mort de Vito affaiblirait considérablement la famille Corleone et les pousseraient à accepter le marché proposé par Sollozzo. Au contraire, cet assassinat va provoquer un désir de vengeance chez les Corleone. 

Les Corleone tendent un piège à Sollozzo, prétextant une demande d'entretien pour négocier une trêve, à laquelle participera Michael. Sollozzo accepte, mais seulement en présence du capitaine de police McCluskey, corrompu par les Tattaglia. Avant cet entretien, un pistolet est placé dans les toilettes du restaurant prévu pour les négociations. Le soir venu, les trois hommes se retrouvent dans le restaurant. Ils entament une conversation en sicilien afin de ne pas être compris du capitaine de police. Au cours de cette discussion, Michael s'absente aux toilettes, où il trouve le pistolet placé par Clemenza. Il retourne peu de temps après à sa table, et tue Sollozzo et McCluskey.

Jack Woltz 
Puissant producteur d'Hollywood. Il refuse d'engager Johnny Fontane dans son nouveau film à cause d'une rancune personnelle. Il changera d'avis après avoir retrouvé la tête de son étalon fétiche sous les draps de son lit.

Joey Zasa 
Joey Zasa est un gangster apparaissant dans Le Parrain 3. Son rôle est interprété par Joe Mantegna et son personnage est inspiré d'un mélange de trois mafieux John Gotti, Joseph Colombo et Joe Gallo. À l'origine Mario Puzo et Francis Ford Coppola avaient prévu de réintroduire le personnage de Willie Cicci comme successeur de Frank Pentangeli. Mais la mort, en 1989, de Joe Spinnel met fin à cette initiative. 

Zasa a hérité du territoire et des activités illégales des Corleone à New York, avec l'approbation de la Commission. Il est craint et respecté et entretient le trafic de drogue sur ce territoire. Il entretient des rapports conflictuels avec Vincent Mancini, le fils illégitime de Sonny Corleone, qui lui reproche la crainte qu'il inspire au quartier et son manque de respect envers Michael Corleone. Au cours d'une tentative de conciliation, Zasa se fait morde l'oreille par Vincent, après l'avoir traité de bastardo. À la suite de cela, Joey Zasa envoie des hommes tuer Mancini, qui échouent. 

Au cours d'une réunion de la Commission, Michael récompense les Don et leur restitue leurs investissements dans les casinos ainsi que des bénéfices. Zasa, quant à lui, ne reçoit rien, et reproche à Michael de ne pas l'avoir récompensé pour son dévouement. Il quitte la salle, suivi de Don Altobello qui tente de le convaincre de rester. Tout de suite après, des hommes en hélicoptère mitraillent la salle et tuent la plupart des Don. Michael survit et comprend que Zasa est l’exécutant de ce massacre, et qu'il a agi avec la complicité de membres de la commission, y compris Don Altobello.

Michael se retrouvant souffrant du cœur et malade, il est transporté à l’hôpital. Pendant son absence, Vincent décide l'assassinat de Zasa. L'exécution a lieu, comme Don Fanucci dans Le Parrain 2, pendant la fête de la San Rocco. Ses gardes du corps sont tués par des hommes de main des Corleone déguisés en pénitents, et Zasa est tué par Vincent Mancini déguisé en officier de la police montée.

Autres personnages

Amerigo Bonasera 
Croque-mort de profession, Bonasera est le premier personnage apparaissant dans Le Parrain, dans le film comme dans le roman. Homme honnête et bon père de famille croyant au rêve américain, il est victime d'une injustice lorsque sa fille est battue et défigurée par des jeunes américains qui avaient tenté de la violer, et qui se retrouvent libres au moment du procès. D'après le roman, ils sont excusés car ils appartiennent à des « familles honorables », et que l'un d'eux est le fils d'un politicien en vue. Pour venger cet affront, Bonasera va demander à Don Corleone de faire souffrir ces jeunes. 

Sa demande reçoit un accueil glacial de Don Corleone, qui lui reproche de ne pas avoir entretenu de liens d'amitiés (sa femme est la marraine de la fille unique de Bonasera), et d'être allé porter plainte au lieu de demander l'aide de Don Corleone. En réalité, Bonasera avait peur d'être redevable de Don Corleone, et souhaitait rester éloigné de la mafia. Lorsque Bonasera fait sa soumission, Don Corleone accepte et envoie l'équipe de Clemenza passer à tabac les agresseurs.

Plus tard, Bonasera se voit mis à contribution pour maquiller le corps de Sonny Corleone afin de le rendre présentable devant sa mère.

Le personnage de Bonasera donne en quelque sorte le ton au Parrain : il remet en question le mythe du rêve américain, qui promettait liberté et justice pour chacun. Il montre au contraire que les Italo-Américains sont victimes de l'injustice, car absents des réseaux politiques et économiques et toujours considérés comme des étrangers. Leur seul recours est de s'en remettre aux réseaux mafieux, ce qui constitue d'une certaine manière, un retour aux systèmes féodaux siciliens, qu'ils sont censés avoir abandonnés lors de leur départ pour les États-Unis.

Johnny Fontane 
Chanteur populaire et filleul de Vito Corleone. Il perd peu à peu sa voix et se soucie pour la suite de sa carrière. Il souhaite continuer dans le cinéma et tourner dans un film produit par Jack Woltz, qui lui refuse ce rôle car Johnny a séduit l'une de ses protégées. Après des menaces effectuées par la famille Corleone sur Woltz, Johnny prend finalement le rôle dans ce film.
Le personnage est librement inspiré de l'histoire de Franck Sinatra.

Pat Geary 
Pat Geary est le sénateur du Nevada, présent dans Le Parrain. Ses vices et sa corruption sont utilisés par Michael Corleone. 

Au début du film, à l'occasion de la communion d'Anthony Corleone il effectue un discours remerciant Michael Corleone pour son don envers l'Université de l'État. Une fois le discours fini, le sénateur s'isole avec Michael pour parler affaires. Michael lui demande des permis de jeux pour ses casinos à Las Vegas. Geary demande un prix dix fois supérieur au tarif légal de la licence, ainsi que 5 % des gains. Au cours de cet entrevue, il se révèle méprisant envers les Italo-Américains, aux « cheveux gominés », qu'il juge indécents et malhonnêtes. Il affirme aussi vouloir « faire rendre gorge » à la famille Corleone. Au cours de cet entretien, sa position se révèle être à l'opposé de son discours effectué quelques minutes plus tôt, montrant ainsi son hypocrisie.

Quelque temps plus tard, Tom Hagen arrive en urgence dans une maison close tenue par Fredo Corleone. Il y retrouve le sénateur dans une chambre, à moitié nu et paniqué devant le corps ensanglanté d'une prostituée. Le sénateur affirme ne se souvenir de rien, même s'il avoue avoir pratiqué avec elle des jeux sexuels dangereux. Tom Hagen lui promet de couvrir le crime. Il devient ainsi un obligé des Corleone. Au cours de cette scène, l'on aperçoit Al Neri dans la salle de bain se nettoyant les mains avec une serviette, suggérant que les Corleone aient commandité cet assassinat et fait droguer le sénateur.

Pat Geary est plus tard convié à Cuba avec d'autres politiciens et hommes d'affaires pour passer le nouvel an 1959. 
Lors de la commission sénatoriale sur le crime organisé, il défend fortement la famille Corleone et les Italo-Américains, qu'il vante comme étant un peuple travailleur, honnête et fidèle aux États-Unis.

Références

Liens externes 

Parrain le